Gerberding ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Wilhelm Gerberding (1894–1984), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Erich Gerberding (1921–1986), deutscher Schauspieler
 Julie Gerberding (* 1955), US-amerikanische Medizinerin
 William Gerberding (1929–2014), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Universitätsrektor